Маручелли может означать:
 Маручелли, Паоло — итальянский архитектор.
 Маручелли, Франческо (итал. Francesco Marucelli) (1625—1703) — итальянский библиофил и библиограф, церковный деятель.